«Билитис» () — художественный фильм 1977 года совместного производства Франции и Италии, эротическая мелодрама, снятая режиссёром Дэвидом Гамильтоном. Сценарий к фильму написан писательницей Катрин Брейя на основе книги стихотворений в прозе французского писателя Пьера Луи () «Les chansons de Bilitis».

Главные роли в этом фильме исполнили Пэтти Д’Арбанвилль, Мона Кристенсен, Бернар Жиродо, Матьё Каррьер и Ирка Боченко. Премьера фильма состоялась 16 марта 1977 года во Франции, несколько позже фильм был показан во многих европейских странах и США.

Сюжет 
Фильм повествуют об эротических приключениях молодой девушки во время летних каникул. Эта девушка — 15-летняя воспитанница интерната для девушек Билитис. Она влюблена в фотографа Люка, но физическая близость с мужчиной её совсем не привлекает, ей хочется возвышенных и нежных чувств. Такие отношения Билитис пытается найти с другой девушкой.

Ею оказывается Мелисса, подруга родителей Билитис. Мелисса уже замужем, но в браке она несчастлива, её муж груб с ней и невнимателен. Мелисса приглашает Билитис к себе на летний отдых. Но любовные отношения девушек хотя и были счастливыми, но недолгими — Мелисса, как более опытная и взрослая, прекращает их отношения. Билитис пытается найти для своей бывшей любовницы приятного и чуткого партнёра, в результате же она сама сталкивается со своей первой жизненной драмой.

В ролях 
 Пэтти Д’Арбанвилль — Билитис
 Мона Кристенсен — Мелисса
 Бернар Жиродо — Люка
 Матьё Каррьер — Микия
 Ирка Боченко — Пруденс
 Жиль Колер — Пьер
 Мадлен Дамьен — Нэнни

Другие названия 
   Bilitis
  Билитис
  Bilitis — tyttö ja unelma

Саундтрек 

В 1977 г. на лейбле Warner Bros. Records издан LP альбом Francis Lai — Bilitis, а в 1985-м — переиздан на CD Audio.

Треклист:
 Bilitis — Générique 3:20 
 Promenade 3:40 
 Les Deux Nudites 2:20 
 Spring Time Ballet 2:26 
 L’Arbre 1:10 
 I Need A Man 5:14 
 Melissa 4:35 
 La Campagne 1:07 
 Scene D’Amour 3:45 
 Rainbow 4:30 
 Bilitis — Générique De Fin 4:40

Кавер-версия вокализа «Scene D’Amour» была записана Сарой Брайтман в 1998 году и вошла в альбом певицы Eden.

Примечания

Ссылки 
 
 

Эротические мелодрамы
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-мелодрамы Франции
Фильмы-мелодрамы Италии
Экранизации произведений Пьера Луи
Фильмы на лесбийскую тематику